Mark Atkins (muzikant) (°1957), een Australisch muzikant
 Mark Atkins (voetballer) (°1968), een Brits voetballer
 Mark Atkins (regisseur), een Amerikaans regisseur